Decatur County kan syfta på flera olika countyn i USA

 Decatur County, Georgia
 Decatur County, Indiana
 Decatur County, Iowa
 Decatur County, Kansas
 Decatur County, Tennessee